Die K League Classic 2016 war die 34. Spielzeit der höchsten südkoreanischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 1983. Die reguläre Saison begann am 12. März 2016 und endete am 2. Oktober 2016. Im Anschluss fanden die Meisterschafts- und die Abstiegsrunde statt. Titelverteidiger war Jeonbuk Hyundai Motors.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabellen

Reguläre Saison 

|}

Meisterschaftsrunde 

|}

Abstiegsrunde 

|}

Relegation 
Der 5. der Abstiegsrunde der K League Classic 2016 spielte gegen den Play-off-Gewinner der K League Challenge 2016 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Das Hinspiel fand am 17. und das Rückspiel am 20. November 2016 statt. Der Sieger qualifizierte sich für die K League Classic 2017.

|}

Statistiken

Tabellenverlauf 
Vom 34. bis zum 38. Spieltag fanden die Meisterschafts- und die Abstiegsrunde statt. Dabei wurde die Tabelle in zwei Hälften zu je sechs Mannschaften aufgeteilt.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Trainerwechsel

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016